Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du 13 au .

Mary Struthers remporte le simple dames. En finale, elle bat Valerie Ziegenfuss, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bunny Bruning et Rayni Fox.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978